Kiviuq bezeichnet

einen Riesen aus der Mythologie der Inuit, siehe Kiviuq (Mythologie) 
einen Mond des Planeten Saturn, siehe Kiviuq (Mond)